Bennedik ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Bennedik (1892–1973), deutscher Gesangslehrer
 Frank Bennedik (1890–1939), deutscher Musikpädagoge